Szentes beschreibt:

 die ungarische Kleinstadt, siehe Szentes
 die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Szentes
 den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Szentes